Atlante (Atlas) è una divinità greca. Il suo nome è stato dato anche a:

Astronautica e missilistica 
 Atlas – famiglia di lanciatori
 SM-65 Atlas – razzo vettore
 Atlas V – razzo vettore
 SM-65 Atlas – missile balistico intercontinentale

Astronomia 
 Atlas – sistema stellare del Toro
 Atlas – cratere lunare
 Atlas – satellite di Saturno
 Atlas – stella della Pleiadi
 ATLAS – programma astronomico per la scoperta di asteroidi
 427P/ATLAS – cometa periodica

Aziende 
 Atlas – casa editrice italiana
 Atlas Aircraft Corporation – azienda aeronautica sudafricana
 Atlas Copco – azienda meccanica svedese attiva nella produzione di attrezzature ed apparecchiature industriali
 Atlas Comics – casa editrice statunitense
 Atlas Group – casa editrice controllata dalla De Agostini
 Atlas/Seaboard Comics – casa editrice statunitense, fondata da Martin Goodman

Cinema 
 Atlas, il trionfatore di Atene (Atlas) – film del 1961 diretto da Roger Corman
 Atlas - film del 2021 diretto da Niccolò Castelli

Fumetti e animazione 
 Atlas – personaggio della DC Comics
 Atlas – alter ego di Erik Josten – personaggio della Marvel Comics
 Atlas UFO Robot – serie animata 
 Atlas – personaggio de I Cavalieri dello zodiaco
Atlas – ramo dell'Associazione di maghi presente nella serie di Fate e Kara No Kyoukai
Jack Atlas personaggio di Yu-Gi-Oh 5Ds

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Atlas – township della contea di Genesee, Michigan
 Atlas –  census-designated place della contea di Northumberland, Pennsylvania

Musica 
Death atlas – album dei Cattle Decapitation 
 Atlas – gruppo musicale neozelandese
 Atlas – album di Meredith Monk del 1991
 Atlas – album dei Kinky del 2003
 Atlas – singolo dei Battles del 2007, dall'album Mirrored
 Atlas – album dei Parkway Drive
 Atlas – singolo dei Coldplay del 2013
 Atlas – album di Vincenzo Zitello del 2007
 Atlas – album di Roberto Cacciapaglia del 2016
Atlas, rise! – singolo dei Metallica del 2016
 Atlas – album dei The Score del 2017
 Atlas – singolo degli Atlante del 2018, dall'album Un'entropia di immagini e pensieri (2019)

Sport 
 Club Deportivo Atlas de Guadalajara – società calcistica messicana
 KK Atlas Belgrado – società cestistica serba

Videogiochi 
 Atlas – Pseudonimo usato da Frank Fontaine in BioShock
 Atlas – Personaggio usato in Portal 2 Multiplayer
 Atlas Corporation – Industria militare privata in Call of Duty: Advanced Warfare
Atlas – Personaggio usato in Warframe 
Atlas – Ramo dell'Associazione dei maghi presente in Melty Blood e Fate/Grand Order

Altro 
 Atlas – saggio di Jorge Luis Borges del 1984
 Esperimento ATLAS – esperimento di fisica delle particelle al CERN
 Atlas.ti – software per la ricerca qualitativa e per l'analisi dei dati qualitativi
 Natacha Atlas – cantante belga
 Norton Atlas – motocicletta costruita dalla Norton Motorcycle Company
 Organizzazione Atlas – organizzazione di polizia europea
 Atlas – scultura di Lee Lawrie

Pagine correlate 
 Atlante

Altri progetti